Hard pode se referir a:

 Hard (Áustria), uma cidade na Áustria.
 Hard (Zurique), parte do distrito 4 em Zurique.
 Hardz (Hardz) Mitokk

Na computação e na eletrônica 
 NP-hard, termo utilizado no estudo da complexidade computacional.
 Um nível de dificuldade em um vídeo game.

Na música 
 Hard (banda), um grupo húngaro de hard rock.
 Hard (álbum de Jagged Edge).
 Hard (álbum de Brainpower).
 Hard (álbum de Gang of Four).
 "Hard" (canção), uma canção lançada em 2009 pela cantora Rihanna.

Ver também 
 Easy

Desambiguação